Le mot cervelet veut dire étymologiquement "petit cerveau".

Anatomie
Cervelet
Tente du cervelet
Vermis du cervelet

Médecine
Tubercule du cervelet

Toponyme 

 Le Crêt du Cervelet, montagne du Jura suisse.